XBR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Brockville (OT) (Canada)